Fanta steht für:

 Fanta, eine Getränkemarke der Coca-Cola GmbH
 Fanta (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Fanta4, den Kurznamen einer deutschen HipHop Band, siehe Die Fantastischen Vier
 Fanta5, eine Kooperation zwischen den fünf südbadischen Verkehrsverbünden TGO, RVF, VSB, RVL und WTV

Fanta ist der Familienname folgender Personen:

 Rosilane Camargo Motta, bekannt als Fanta, brasilianische Fußballspielerin
 Carlos Fanta (1890–1954), chilenischer Fußballspieler, -trainer, -schiedsrichter und -funktionär sowie Journalist
 Berta Fanta (1865–1918), österreichische Frauenrechtlerin
 Ernst Fanta (1878–1939), österreichischer Mathematiker und Versicherungsexperte
 Fritz Fanta (1906–1988), österreichischer Architekt
 Heinrich Fanta (1877–1941), österreichischer Architekt und Professor
 Helmut Fanta (1914–2001), österreichischer Mediziner
 Josef Fanta (1856–1954), tschechischer Architekt und Professor
 Josef Fanta (Fußballfunktionär) (1889–1960), tschechoslowakischer Fußballtrainer, -funktionär und -schiedsrichter
 Karl Fanta (1851–1937), österreichischer Feldzeugmeister
 Max Fanta (1858–1925), Apotheker und Erfinder 
 Otto Fanta (1890–1940), Lehrer und Graphologe
 Theodor Fanta (1904–1957), deutscher Journalist, Schriftsteller und Fotograf